Le stade Nueva Condomina  est un stade situé dans la ville de Murcie en Espagne.

Histoire

Événements

Galerie

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Real Murcie

Lien externe 
  Le stade sur le site officiel du Real Murcie

Équipement sportif achevé en 2006
Stade de football dans la Région de Murcie
Sport à Murcie
Real Murcie